Thomas-Simon Gueullette (1683-1766), juriste, érudit, dramaturge, conteur et homme de lettres français ;
 Charles Gueullette (1834-1892), son petit-fils, critique d’art et de théâtre français.